Почтово-адресная система Японии используется для идентификации местоположения объектов на местности, в частности в целях доставки корреспонденции. В Японии (в отличие от стран Запада) написание адреса объекта начинается с крупнейшей административной единицы, к которой он принадлежит и заканчивается наименьшей.

История

Структура почтового адреса 
Японская система  характеризуется тем, что написание адреса начинается с указания префектуры адресата. Обычно они обозначаются суффиксом кэн (), например:  (Акита) +  (Кэн) =  (Акитакэн) или  (Вакаяма) +  (Кэн) =  (Вакаямакэн), всего в Японии насчитывается 43 «кэн» префектуры. Есть ещё четыре субнациональные единицы по статусу равные префектурам, но с иным самоназванием:
 += (Токё-то) — столичная префектура Токио.
  (Хоккаидо-) — губернаторство Хоккайдо.
 Две городских префектуры Осака и Киото, пишутся соответственно:  (Осакафу) и  (Кётофу).

Далее указывается название населенного пункта с суффиксом -си (-), если это город, или -ку (-), если это специальный район Токио или район города. И уезд префектуры -гун (-), а затем -тё или -мати (-) для небольших городов или -мура или -сон () для деревень и посёлков.

Далее существует две различных схемы:
 Муниципалитет сперва делится на Мати и затем на районы ( тёмэ). Например:  (Таито-ку, [Асакуса, 4-тёмэ])
 Муниципалитет вначале делится на районы оадза (), которые в свою очередь могут подразделяться на адза (), и далее на коадза (). Например:  (Аомори-си, [оадза Такидзава, адза Сумиёси])

Однако стоит напомнить, что грань между стилями весьма расплывчата и существует большое количество исключений.

Ниже этого уровня опять возможны два различных стиля наименования:
 В более новой системе дзюко хёдзи (), введённой в действие Законом от 10 мая XXXVII года Сёва (1962) № 119 «Об указании адреса проживания» и используемой на большей части территории страны, следующим уровнем является квартал ( гайку), за которым всегда следует номер дома ( банго). Здание № 10 в квартале № 5, получит следующий адрес  (5-бан 10-го). Для многоквартирных домов, добавляется ещё и номер квартиры ( хэйя банго), в этом случае номер дома и квартиры разделяется тире, так что квартира № 103 в вышеупомянутом доме будет иметь адрес .
 В более старой системе тибан (), всё ещё используемой в сельской местности и некоторых старых городах, следующим уровнем является номер землевладения ( банти), за которым может следовать номер конкретного участка в землевладении (формально  сиго, но чаще  эдабан). Может записываться как:  (3-банти 5),  (3-банти-но 5)или  (3-бан 5). Земля, не внесённая в регистр, называется мубанти (, букв. «земля без присвоенных номеров»).

Так как в обеих системах элементы адреса являются по сути числами, то обычно они так и записываются, при этом числа разделяются тире или  (но), в результате получаем например Асакуса 4-5-10 или Асакуса 4の5の10. Это делает две системы неразличимыми на письме. Номер квартиры также может добавляться, получаем 4-5-10-103.

Наименование улиц в Японии практически не используется.
Вдобавок к самому адресу, все почтовые отделения имеют почтовые коды вида .

Примеры 
Стандартный рабочий адрес в Японии выглядит следующим образом:

Адрес токийского почтамта выглядит так:

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 Адреса в Японии , Universal Postal Union
 The Japanese address system 
 Postal Information for Japan , japan-guide.com
 Japanese 2005 census — definition of shi,ku, &c. 

Связь в Японии
Почта Японии
Государственное устройство Японии